Termenii Virgină sau Fecioară se pot referi la:

Virginitate
Fecioara Maria
Fecioară (zodie)
Fecioara (constelație)
Fecioara de Fier
Fecioara din Orleans
Fecioara de la Parepa
Virginele vestale
Sacra virginitas
Pădure virgină, pădure neatinsă de mâna omului

Vezi și 
Jungfrau (), este un munte din Alpii Bernezi, Elveția
Proba castității
Rugăciunea unei fecioare, de Tekla Bądarzewska
 Dreptul de prima noapte